Schwurgericht bezeichnet

eine für schwere Straftaten zuständige, beim Landgericht angesiedelte, Strafkammer; siehe Schwurgericht
eine andere, teilweise veraltete Bezeichnung für ein Geschworenengericht
einen Spielfilm von André Cayatte, siehe Schwurgericht (Film)
eine Fernsehreihe von Sat.1, siehe Schwurgericht (Fernsehreihe)
einen Roman von Jean Meckert